Le Castle Hill Resort and Spa est un hôtel américain situé à Proctorsville, dans le Vermont. Ouvert en 1905, il est membre des Historic Hotels of America depuis 2007.

Notes et références

Liens externes

Hôtel au Vermont
Historic Hotels of America
Comté de Windsor